Desa Jerukgulung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jerukgulung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,55, long 111,60), 
 Desa Jerukgulung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Jerukgulung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,75, long 112,31), 

Robotskapade Indonesienförgreningar